Szerényi Gábor (1947) biológus, biológia-kémia szakos középiskolai tanár
 Szerényi Gábor (1953) újságíró, grafikus